Индустриа́льный райо́н — наименование ряда административных городских районов:

 Индустриальный район — административный район Барнаула;
 Индустриальный район — административный район Днепра;
 Индустриальный район — административный район Ижевска;
 Индустриальный район — административный район Перми;
 Индустриальный район — административный район Хабаровска;
 Индустриальный район — административный район Харькова.